Лю Сюань — китайское имя. Известные носители:
 Лю Сюань — личное имя китайского императора Гэнши-ди.
 Лю Сюань — китайская гимнастка.